Elżbieta Mierzyńska (ur. w Reszlu, woj. warmińsko-mazurskie) – polska dziennikarka i publicystka, wokalistka, współtwórca niezależnych projektów artystycznych. Z wykształcenia – mgr politologii i nauk społecznych. Mieszka w Olsztynie.

Działalność dziennikarska 
Pierwszym, ważnym dla dalszej działalności miejscem pracy, był Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch” w Olsztynie, gdzie na stanowisku kierownika działu kulturalno-oświatowego pracowała w latach 1985-1991. W tym czasie rozpoczęła stałą współpracę z prasą – publikowała w Gazecie Olsztyńskiej, Dzienniku Pojezierza, w tygodniku satyrycznym Szpilki, Tygodniku Kulturalnym. 
Od 1991 r. rozpoczęła etatową pracę w różnych redakcjach i zaliczyła jej wszystkie etapy - od stanowiska korespondenta, reportera, dziennikarza, redaktora działu, po stanowisko redaktora naczelnego.

W 2012 r. została wybrana na prezesa Fundacji Środowisk Twórczych  w Olsztynie (kadencja 2012-2014). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich .

Redakcje i lata pracy 
 1991 – Tygodnik Panorama, Olsztyn – dziennikarz 
 1991–1992 – Dziennik Pojezierza, Olsztyn – dziennikarz 
 1992–1993 – gazeta promocji i reklam Żółta Strona, Olsztyn – redaktor 
 1993–1994 – tygodnik ekonomiczny Cash, Warszawa – dziennikarz 
 1994–1995 – tygodnik Gazeta Warmińska, Olsztyn – zastępca redaktora naczelnego 
 1995–1999 – Dziennik Pojezierza, Olsztyn – dziennikarz, redaktor dodatku ekonomicznego „Bilans”, kierownik działu miejskiego 
 1999–2007 – Gazeta Olsztyńska - sekretarz wydania magazynowego, kierownik działu informacji, kierownik działu reportażu, redaktor naczelny pisma „Warto!” 
 2007–2010 – dwutygodnik Posłaniec Warmiński, Olsztyn – felietonista 
 od 2008 – współpraca publicystyczna z radiem PlanetaFM, Gazetą on-line olsztyn24.com  
 2012 - współpraca z gazetą on-line wo24   
 2013–2014 – współpraca publicystyczna z Radiem Zet Gold 
 od 2014 – współpraca z Polskim Radiem Chicago 1030  (komentarze autorskie)

Muzyczna działalność artystyczna 
Niezależna twórczość uprawiana w duecie: Elżbieta Mierzyńska - śpiew, wokalizy, teksty, Andrzej „Andymian” Mierzyński – muzyka, instrumenty klawiszowe - syntezatory (koncerty, widowiska multimedialne). Projekt muzyczny Andymian . Współpraca z grupami tańca współczesnego, ruchu teatralnego, teatrami ognia, z młodymi filmowcami i fotografikami.

Albumy CD Audio:
 Tysiące wigilii - Kolędy polskie  (2008) 
 Dwupłytowy album CD Bezsenność Anioła / Spirit - Escape from Civilization  (2010) 
 Dwupłytowy album CD Ładna dla Nieba, wredna dla Piekła / Atlantis - Journey To The Abyss Of Time  (2013)
 Rezerwacja na łyk powietrza (2016) 
 Renesans - A.D. 2017 (2017) 
 Dwupłytowy album CD Podróże przez... Cztery Pory Roku (2018) 

Spektakle muzyczno-taneczne i muzyczno-parateatralne:
 Pozwól mi być z udziałem Teatru „Zmysł” Moniki Kazimierczyk (2008, 2009) 
 Głód z udziałem Pracowni Tańca Współczesnego „Pryzmat” (2010) 
 Ognisty Ptak z udziałem Tancerzy Ognia „Exodus” (2010) 
 Zaklęty Ptak z udziałem Pracowni Tańca Współczesnego „Pryzmat” (2011) 
 Sen jednej nocy z udziałem Pracowni Tańca Współczesnego „Pryzmat” (2012)

Reportaże foto-muzyczne:
 Uratujmy stare dworce (2009, 2010) 
 Pociąg do przeszłości (2011) 
 Wstaje dzień i ja chcę to zobaczyć (2012) 
 Bilet Olsztyn - Chicago (premiera:  Olsztyńskie Planetarium , styczeń 2014)

Ważniejsze publikacje i inicjatywy 
 Prosto z życia – wybór felietonów (publikowanych w Gazecie Olsztyńskiej od 1985),  MOK Olsztyn  (1989) 
 Twarze miasta - współautor książki (drugi autor – Sebastian Mierzyński) z wywiadami znanych mieszkańców Olsztyna z okazji 650-lecia Olsztyna, Wydawnictwo Edytor Olsztyn (2003) 
 Wędrówki z tytułem – współautor (drugi autor Sebastian Mierzyński) historycznego albumu Gazety Olsztyńskiej, Wydawnictwo Edytor Olsztyn (2001) 
 Najlepsze teksty prasowe – wydawnictwo SDP Warszawa, podręczniki dla studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego z wybranymi tekstami nagrodzonych autorów (2000 i 2001). 
 Cykl spotkań zamkowych Oko w Oko (2005-2010), publiczne rozmowy z gośćmi, opatrzone formą muzyczno-teatralną w salach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
 Reportaż foto-muzyczny w akcji Uratujmy stare dworce – trzykrotne prezentacje w 2009 r. oraz cykl publikacji na ten temat wraz z listem otwartym do parlamentarzystów Warmii i Mazur. 
 Udział w trzech reportażach TVP Olsztyn na temat akcji Uratujmy stare dworce (2009). 
 Warmia i Mazury. Kraina inna niż wszystkie - folder promocyjny o historii, kulturze i walorach przyrodniczych regionu, wydany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2009). 
 W koronie Mazurskiego Morza. Smaki krajobrazu – reportaż wspomnieniowy w albumie o tradycjach nowych mieszkańców Mazur, Pracownia Wydawnicza „ElSet” , Olsztyn (2012). 
 Rozmowy przy kuchni – opowieść o czterech porach roku w przyrodzie i kulinariach regionu Warmii i Mazur, Pracownia Wydawnicza „ElSet” , Olsztyn (2014).

Nagrody i odznaczenia 
 1993 – Nagroda Prezydenta Olsztyna w Konkursie Otwartym na najlepszą publikację dotyczącą tematyki samorządowej, publikacje w Dzienniku Pojezierza. 
 1998 – Wyróżnienie Prezydenta Olsztyna za informowanie mieszkańców o problemach miasta, publikacje w Dzienniku Pojezierza 
 1999 – wyróżnienie w krajowym Konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii publikacji o szansach i porażkach małych przedsiębiorstw, publikacje w Expressie Pojezierza. 
 2000 – nagroda główna im. prof. Stefana Myczkowskiego w krajowym konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie - za cykl publikacji „Publiczna debata – Olsztyn XXI wieku” w Gazecie Olsztyńskiej. 
 2000 – wyróżnienie w krajowym Konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za publikacje o tematyce ekonomicznej z uwzględnieniem problemów małych i średnich przedsiębiorstw, reportaże w Gazecie Olsztyńskiej. 
 2001 – List Gratulacyjny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie dla uczestnika konkursu „Dziennikarstwo w służbie dobra wspólnego” za tematykę społeczną na przykładzie wybranych publikacji w Gazecie Olsztyńskiej. 
 2002 – zespołowa Nagroda Honorowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wniosek olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP dla działu reportażu Gazety Olsztyńskiej. 
 2004 – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”. 
 2004 – nagroda „Dziennikarz Roku Gazety Olsztyńskiej” – nagroda wydawnictwa Edytor. 
 2005 – Nagroda Prezydenta Olsztyna za 20 lat pracy publicystycznej na rzecz kultury w mieście i regionie. 
 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
 2006 – statuetka w plebiscycie Dziesięć Kobiet Roku, przyznana przez Marszałka Województwa na wniosek Forum Kobiet Warmii i Mazur. 
 2006 – Certyfikat Copernicus dla nauczyciela akademickiego za osiągnięcia dydaktyczne podczas ćwiczeń dziennikarskich, przyznany w głosowaniu studentów przez władze Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonometrii TWP w Olsztynie. 
 2009 – pierwsze miejsce i nagroda w konkursie dziennikarskim „Trzeci sektor w mediach” za cykl publikacji w akcji „Uratujmy stare dworce”, publikacje w „Posłańcu Warmińskim” i Gazecie on-line olsztyn24.com. 
 2009 – statuetka i tytuł „Przyjaciel Zwierząt 2008/2009” przyznany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals za ratowanie porzuconych psów. 
 2011 – trzecie miejsce w konkursie Archipelag Miejsc Niezwykłych Warmii i Mazur, organizowany w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. 
 2012 - I miejsce w Ogólnopolskim III Konkursie Literackim „O Laur Łyny” w Olsztynie, organizowanym przez Urząd Miasta, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego oraz Oddział Związku Literatów Polskich. Temat: „Olsztyn – Warmia – Mazury jako Ziemia odnalezionych przeznaczeń od 1945 roku po współczesność w reportażu historyczno-społecznym, kulturalnym, ekologicznym i osobistym” - za reportaż pt. „Dzieciaki z peronów”. 
 2013 - Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Łyny” za esej „Marzyciele 55+”. 
 2014 - List Gratulacyjny Prezydenta Olsztyna z okazji premiery projektu muzycznego „Bilet Olsztyn - Chicago”.
 2019 - Statuetka Prezydenta Olsztyna wraz z listem gratulacyjnym za działalność pro kultura oraz promocję Olsztyna i kraju na antenie Polskiego Radia Chicago.

Linki zewnętrzne 
www.andymian.pl 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
Leksykon Kultury Warmii i Mazur

Przypisy 

Polscy dziennikarze prasowi
Polskie wokalistki
Polscy twórcy i wykonawcy muzyki elektronicznej
Ludzie związani z Olsztynem
Ludzie urodzeni w Reszlu
Odznaczeni odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)